Lindesjön kan syfta på flera sjöar:

 Lindessjön, sjö i Lindesbergs kommun i Västmanland. Sjön har numera efter att ha skurits av genom en vägbank två delar: Lilla Lindessjön och Stora Lindessjön
 Lindesjön, Bohuslän, sjö i Kungälvs kommun i Bohuslän
 Lindesjön, Småland, sjö i Hultsfreds kommun i Småland
 Lindesjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun i Västergötland
 Lindesjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun i Hälsingland
 Lindesjö, sjö i Nybro kommun i Småland

Se även
 Lindsjön (olika betydelser)